Gneo Domizio Enobarbo – politico romano, console nel 192 a.C.
 Gneo Domizio Enobarbo – politico romano, console nel 162 a.C.
 Gneo Domizio Enobarbo – politico romano, console nel 122 a.C.
 Gneo Domizio Enobarbo – politico romano, console del 96 a.C.
 Gneo Domizio Enobarbo – politico romano, console nel 32 a.C. e padre del console del 16 a.C.
 Gneo Domizio Enobarbo – politico romano, console nel 32 d.C., e padre dell'imperatore Nerone